У цій статті подано список найвідоміших восьмих симфонії композиторів світу. Автори подані в алфавітному порядку.

 Людвіг ван Бетховен: Симфонія № 8, op. 93
 Антон Брукнер: Симфонія № 8 «Апокаліптична»
 Йозеф Гайдн: Симфонія № 8, Hob I:8
 Антонін Дворжак: Симфонія № 8, op. 88
 Борис Лятошинський: Симфонія № 8
 Густав Малер: Симфонія № 8 «Symphonie der Tausend»
 В. А. Моцарт: Симфонія № 8, KV 48
 Ян Сібеліус: Симфонія № 8
 Франц Шуберт: Симфонія № 8, D 759 «Незакінчена»
 Альфред Шнітке: Симфонія № 8
 Дмитро Шостакович: Симфонія № 8, op. 65

8